Stuflesser ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Stuflesser (1855–1926), österreichischer Bildhauer
 Katrin Stuflesser (* 1973), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Martin Stuflesser (* 1970), deutscher römisch-katholischer Theologe